RMS of rms is een afkorting voor:

 Republik Maluku Selatan, zie Republiek der Zuid-Molukken
 Rights Management Services, een Enterprise digital rights management system van Microsoft
 Royal Mail Ship, op Engelstalige stoomschepen (bijvoorbeeld RMS Titanic)
 Root mean square, een statistische methode, die gebruikt wordt voor:
 Nauwkeurigheid
 Effectieve waarde
 Richard M. Stallman, Amerikaans programmeur en voorvechter van vrije software